Snowdrop – silnik gry wyprodukowany przez Massive Entertainment
 Snowdrop (Śnieżyczka, Galanthus) – rodzaj roślin z rodziny amarylkowatych

Zobacz też 
 HMS Snowdrop – brytyjski slup typu Azalea
 The Snowdrop Festival (Święto przebiśniegu, Slavnosti sněženek) – czechosłowacki film z 1984